Skrót AAEA może oznaczać:
 African American Environmentalist Association
 Association of African Election Authorities
 Agricultural & Applied Economics Association